Шведські хокейні ігри 1994 — міжнародний хокейний турнір у Швеції, проходив 3—6 лютого 1994 року у Стокгольмі.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Шведські хокейні ігри на yandex 
 Архів  

 
Шведські хокейні ігри 
1994 у хокеї з шайбою
Лютий 1994
1994 у шведському спорті